Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 2005 je osemindvajseto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 4. in 6. marcem 2005 v dvorani Palacio de los Deportes v Madridu, Španija. Udeležilo se ga je 563 atletov iz 41-ih držav, ki so tekmovali v 28-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

2005
2005 v športu
Športne prireditve v Španiji
Šport v Madridu